Кутейниковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Зимовниковском районе Ростовской области Российской Федерации.

Административный центр — станица Кутейниковская.

Состав сельского поселения

Население

Примечания 

Муниципальные образования Зимовниковского района
Сельские поселения Ростовской области